Селевки́ды — династия правителей эллинистического государства Селевкидов, основанного диадохом Александра Македонского Селевком Никатором (312 до н. э. — 83, 68—64 до н. э.).

Селевк I Никатор 

После смерти Александра Великого ближайшим помощником македонского регента Пердикки был Селевк (353 до н. э. — 281 до н. э.), один из главных начальников конницы (хилиархов), человек твёрдого характера и необыкновенной физической силы, проницательный и осторожный. Он пользовался любовью и доверием Александра и войска, особенно после битвы при Гидаспе, где он отличился необыкновенным мужеством. Во время неудачного похода Пердикки на Египет (321 до н. э.), когда, при переходе через Нил, погибла часть македонского войска, Селевк был одним из зачинщиков бунта против Пердикки, который пал жертвой восстания.

Основание государства Селевкидов: войны диадохов 
Победители распределили между собой области, причём Селевк получил вавилонскую сатрапию, отказавшись от должности хилиарха в пользу Антипатрова сына Кассандра. Вскоре, однако, ему пришлось вступить в борьбу с защитником прав царской династии Эвменом, которого Полиперхон назначил наместником Азии. Антигон, союзник Селевка в этой борьбе, победил Эвмена, благодаря чему ему удалось сосредоточить в своих руках огромные богатства и военные силы. Рассчитывая овладеть всей Азией, Антигон стал считать Селевка уже не союзником, а подчинённым, и готовился занять Вавилон.

Селевк бежал из  и заключил союз с Птолемеем, Лисимахом и Кассандром, опасавшимися, что Антигон потребует у них возврата завоёванных земель. Союзники предъявили Антигону требование, чтобы он разделил с ними набранные в Азии сокровища и удовлетворил их претензии по разделу областей. Антигон отказался, началась война. После битвы при Газе (312 год до н. э.), в которой сын Антигона, Деметрий, был разбит Птолемеем, Селевк получил от Птолемея небольшой отряд войска и отправился отвоёвывать свою сатрапию. После занятия им крепости Карр гарнизоны, стоявшие в разных местах Вавилонской области, признали его своим правителем. Он взял приступом Вавилон, победил Никанора, бывшего сатрапом Вавилонии, покорил Сузиану, Мидию, Персию и восточный Иран. Благодаря справедливости и мягкости, которыми отличался Селевк как правитель, жители покорённых провинций приняли его с радостью: таким образом создалось царство Селевкидов.

Тотчас после восстановления Селевка на вавилонском престоле, Деметрий двинулся на Вавилон, чтобы отнять у Селевка его завоевания, но был отбит. Тогда Антигон поспешил примириться с другими своими противниками, чтобы обратить все свои силы на Селевка I, принявшего в 306 году до н. э., вместе с другими правителями, титул царя. Против Антигона составилась новая коалиция из Лисимаха, Птолемея I и Селевка I. Заключив союз с царём Палиботры Сандрокоттом (Чандрагуптой) ценой уступки ему земель за Индом и получив от него 500 слонов, Селевк направился на битву с Лисимахом, с которым встретился на р. Галисе. Произошла битва при Ипсе (во Фригии, близ г. Синнады), закончившаяся победой союзников, главным образом благодаря слонам Селевка. Со смертью Антигона состоялся новый раздел Александровой монархии, причём Селевк получил земли от Тавра до Инда, включая Сирию и Финикию. Единодушие победителей было непродолжительно. Лисимах заключил союз с Птолемеем, а Селевк сблизился с Деметрием Полиоркетом, женившись на дочери его Стратонике (300 год до н. э.). Однако, когда Деметрий задумал восстановить царство своего отца (Антигона) и стал делать громадные приготовления, Селевк возобновил союз с Лисимахом и Птолемеем, к которым примкнул и Пирр.

Потерпев неудачу в Европе, Деметрий переправился в Азию, но благодаря искусным действиям Лисимахова сына Агафокла попал в затруднительное положение, из которого вышел лишь благодаря великодушию Селевка. Через некоторое время Деметрий оправился и возобновил войну с Лисимахом и Селевком. Последний переманил на свою сторону значительную часть войска Деметрия и наконец взял его в плен (286 год до н. э.), назначив пленному царю местом жительства город Апамею на верхнем Оронте. После смерти Лисимахова сына Агафокла, брошенного в темницу по проискам Птолемея Керавна, друзья Агафокла и жена последнего, с детьми, отдались под защиту Селевка. Вскоре, однако, бежал к Селевку и Птолемей Керавн, когда дружеские отношения между Лисимахом и Птолемеем Филадельфом были упрочены новой свадьбой. Вследствие этого возникли ссоры между Селевком и Лисимахом, перешедшие в войну. Селевк победоносно прошёл по Лидии, Ионии и Фригии и на равнинах Кора разбил войско Лисимаха, который пал в битве (281 год до н. э.).

По смерти Лисимаха Селевк был единственным оставшимся в живых из полководцев Александра. Превосходя умом и талантом эпигонов, он достиг высшего предела могущества, особенно когда под его властью соединились два сильных царства — его собственное и Лисимаха. Сирию и Малую Азию до Геллеспонта он отдал своему сыну Антиоху, и хотел уже распределить остальные свои владения, но смерть помешала ему выполнить задуманное. Он пал от руки Птолемея Керавна, коварно убившего его близ Лисимахии (281 год до н. э.).
Есть версия (изложена Дройзеном), что Селевк желал, распределив свои владения между наследниками, вернуться на родину, и стать царём Македонии, оставшейся к тому времени без управления. Народ Македонии с радостью ожидал последнего из друзей Александра. Его убийца, Птолемей Керавн, захвативший престол Македонии, вскоре погиб в бою с галатами.

Раннее государство Селевкидов 
Селевк I Никатор был выдающимся администратором и просвещённым правителем. Он основал до 75 городов, в числе которых насчитывалось 16 Антиохий (по имени его отца), девять Селевкий, три Апамеи, одна Стратоникея, пять Лаодикей; другие города были названы по имени Александра, македонских или греческих городов, или в память побед Селевка. Столицей царства была Антиохия, расположенная в плодородной местности, недалеко от моря, на р. Оронте. Империя, для удобства управления и предупреждения мятежей, была разделена на 72 небольших сатрапии, из которых самой значительной была так называемая Селевкида, в которую входили юго-вост. часть Киликии, южная часть Коммагены и Верхняя Сирия, с 4 большими городами: Антиохией, Селевкией, Апамеей и Лаодикеей.

По этим четырём городам Селевкида называлась также Тетраполем (Страбон). Из других городов обширной монархии наиболее значительны были Ороп (между Оронтом и Евфратом), Зевгма (на Евфрате), Бамбика-Гиераполь (к югу от Зевгмы), Амфиполь, Бероеа (между Аманским хребтом и Евфратом), Эдесса (между Тигром и Евфратом), Селевкия на Тигре, Эвроп в Мидии, Каллиопа и Гекатомпил в Парфии. Большинство основанных Селевком городов лежало между Средиземным морем и Индией, Оронтом и Вавилоном. Эти города пользовались самоуправлением, подобно греческим полисам, но были области, в которых население (преимущественно негреческое) платило дань племенным князьям.

Торговля была одним из факторов, способствовавших экономическому росту страны. Селевкия на Тигре была главным торговым центром на пути, соединяющем Средиземное море с Индией. Западная часть Малой Азии также принадлежала Селевкидам, за исключением Вифинии, Пергама и некоторых других областей и городов. К числу главных городов этой части монархии принадлежали Лампсак и Смирна.

Антиох I Сотер, Антиох II Теос, потеря владений в Малой Азии и восточных сатрапий 
Селевкиды были продолжателями Александра Великого в деле эллинизации Азии. С течением времени противодействие греческих элементов населения азиатскому режиму привело к тому, что сирийская монархия распалась на ряд городских общин и утратила своё могущество. Селевку I наследовал сын его Антиох I (281 до н. э. — 261 до н. э.), после которого правил его сын Антиох II Теос (261 до н. э. — 246 до н. э.). Антиох I в 280 до н. э. был разбит вифинцами.

Прозвание Сотер (Спаситель) Антиох I получил за победу над галатами — союзом трёх кельтских племён, вторгшихся в Малую Азию в 278—277 до н. э. и опустошавших её западную часть на протяжении 46 лет. Позднее он вёл неудачную войну с Евменом Пергамским и Птолемеем (первая Сирийская война). Антиох II, развратник и кутила, известен в истории Селевкова царства войной с фракийцами и Египтом (вторая Сирийская война), а также тем, что он освободил милетян от тирана Тимарха. При Антиохах I и II царство Селевкидов уменьшилось в объёме, вследствие отпадения парфян (256 до н. э.) и бактрийцев.

Селевк II Каллиник и Селевк III Сотер (Керавн) — попытка восстановления владений 
При Селевке II Каллинике Бородатом (246 до н. э. — 225 до н. э.) произошла третья Сирийская война, которая была неудачна для Сирии.

Потерпев поражение, Селевк II вступил в союз с братом своим Антиохом Гиераксом, вследствие чего Птолемей Евергет заключил на 10 лет мир с Селевком. Вскоре, однако, Антиох Гиеракс начал войну с Селевком II, который, как передают, пал в битве; по другому свидетельству, он погиб в сражении с Митридатом при Анкире. Прозвание Каллиник он получил за победу над парфянским царём Арсаком, хотя позднее последний, заключив союз с Диодотом II Бактрийским, разбил Селевка и заставил его отступить в Сирию.

Правление Селевка II было несчастливо в сфере как внутренних отношений, так и внешней политики. Почти вся Малая Азия и южные земли территории Селевкидов уже не принадлежали могущественной некогда династии: Селевк II оставался господином лишь северной части внутренней Сирии (до Персеполя и Экбатан), равнин Киликии и Приморской Лаодикеи. После Селевка II правил Селевк III Сотер, или Керавн (225 до н. э. — 223 до н. э.). С помощью одного из своих родственников, Ахея, он отвоевал у пергамского царя значительную часть Малой Азии, но вскоре был убит.

Антиох III Великий — временное подчинение восточных сатрапий и столкновение с Римом 
При Антиохе III Великом (222 до н. э. — 187 до н. э.) монархия Селевкидов сначала вернула своё прежнее политическое значение и могущество. Антиох отнял Финикию у Птолемеев, покорил парфян, бактрийцев и индийцев и заявил притязания на все земли к западу от Тавра и по берегам Геллеспонта. Однако вмешательство римлян положило конец притязаниям Антиоха, который в битве при Магнесии (190 до н. э.) был разбит наголову и навсегда погубил могущество Селевкидов, царство которых с тех пор было ограничено Тавром. В частности, воспользовавшись этим поражением, объявили о своей самостоятельности армянские царства — Великая Армения и Софена.

При преемниках Антиоха сирийская монархия уже не могла подняться до прежней степени могущества и медленно шла к полному упадку и распаду.

Последующими представителями династии были:
 Селевк IV Филопатор (187 до н. э. — 175 до н. э.)
 узурпатор Гелиодор (174 до н. э.)
 Антиох IV Эпифан (175 до н. э. — 164 до н. э.)
 Антиох V Эвпатор (164 до н. э. — 162 до н. э.)
 Деметрий I Сотер (162 до н. э. — 150 до н. э.)
 Александр Балас (152 до н. э. — 145 до н. э.),
 Деметрий II Никатор (145 до н. э. — 139 до н. э.; 130 до н. э. — 125 до н. э.),
 Антиох VI Дионис Эпифан (145 до н. э. — 142 до н. э.),
 Диодот Трифон (142 до н. э. — 138 до н. э.),
 Антиох VII Сидет (138 до н. э. — 129 до н. э.),
 Александр II Забина (128 до н. э. — 123 до н. э.),

Последние Селевкиды 
 разделение династии:

 устав от братоубийственной войны антиохийцы готовы были отдаться кому угодно и призвать на престол хоть тирана
 Тигран II Армянский (83 до н. э. — 69 до н. э.), Селевк VII Кибиозакт, время правления точно не установлено

 восстановление династии Селевкидов:

С 162 до н. э. до 125 до н. э. сирийский престол непрерывно переходил из рук в руки, пока Сирия не была разделена на две части, управлявшиеся особыми царями: северную Сирию, с Киликией, и Финикию, с Койлесирией.

По смерти Антиоха XIII, убитого эмесским князем, Помпей осенью 64 до н. э. вступил в Сирию и завоевал её, обратив её в римскую провинцию.

В культурном отношении Сирия занимала важное место в ряду эллинистических монархий и в некоторых отношениях имела преимущество перед Птолемеевой монархией. Так, правители Сирии были гораздо деятельнее Лагидов; население не представляло собой нестройной толпы, но было организовано в общины, причём греко-македонский элемент господствовал в материальном и культурном отношении над восточным. Наряду с греческими независимыми городами существовали восточные общины, жившие самостоятельной жизнью (напр., евреи).

Антиохия была третьим после Рима и Александрии центром цивилизации и просвещения. В ней было много богатых храмов, портиков, бань, театров, произведений искусства; Библиотека в Антиохии была учреждена лишь при Антиохе XIII.

Другим центром сирийского царства была Селевкия на Тигре.

Сирийцы отличались живым умом, склонностью к удовольствиям и нравственной распущенностью; типичный образец сирийского характера представляет собой Антиох IV Епифан (175—164; Athen, 5, 93; см. Holm, «Griechische Geschichte», IV т., 20 гл., 1894). Кроме собственно Селевкиды, греческая культура была распространена в Киликии и Финикии; греческие города, находившиеся в этих областях, считались «священными и неприкосновенными». В чём заключалась юридическая основа этой неприкосновенности, точно определить трудно; известно лишь, что большинство значительных городов, оставшихся верными последним Селевкидам, допускали самодержавную власть только с большими ограничениями.

Фамильное древо 

{{familytree | | | | | | |AМ| | S4  |y| L5  |y| A4  | | | | | |AМ=Антиох Младший| S4=Селевк IV Филопатор Царь 187–175| L5=Лаодика IV| A4=Антиох IV Эпифан' Царь 175–163}}

 См. также 
 Сирийские цари
 Армия Селевкидов
 Эра Селевкидов

 Примечания 

 Литература 
 Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма / Пер. с нем. и предисл. Э. Д. Фролова. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1982. — 392 с.: ил. — Серия «По следам исчезнувших культур Востока».
 
 Митина С. И.'' Антиох III. Один против Рима. Уроки античной дипломатии. — СПб.: Алетейя, 2014. — 346 с.: ил. — ISBN	978-5-91419-976-7.